95 км — остановочный пункт Казанского направления Московской железной дороги в городском округе Ликино-Дулёво Московской области.

Названа по расстоянию от Казанского вокзала. На платформе останавливаются около 23 пар электропоездов в сутки маршрутов Москва-Казанская - Черусти; Москва-Казанская - Шатура и Куровская - Черусти. Время движения от Казанского вокзала 1 час 54 минуты.

Изначально платформа была разъездом 95 км. После строительства второго пути на линии Москва — Казань открыта платформа.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Орехово-Зуево
Бывшие железнодорожные станции